Borrowing Trouble – cortometraggio del 1913 diretto da Charles H. France
Borrowing Trouble – cortometraggio del 1916 diretto da Sidney Drew
Borrowing Trouble – film del 1937 diretto da Frank R. Strayer